Mychajło Petrenko – ukraiński poeta
 Pawło Petrenko – ukraiński polityk oraz prawnik